Na televisão:
Heroes - série de televisão estadunidense exibida pela NBC.
Héroes - minissérie chilena.

No cinema:
Heroes - filme de 2008 estrelado por Salman Khan e produzido em Bollywood.
Heroes - filme de 2002 estrelado por Djimon Hounsou e Johnathon Schaech.
Heroes - filme de 1977 estrelado por Henry Winkler e Sally Field.
The Heroes - filme de 1916 estrelado por Oliver Hardy.

Na música:
"Heroes" - álbum de David Bowie.
Heroes - canção de Bowie, do álbum de mesmo nome.
Heroes - Canção do EP Bonfire Heart de James Blunt de 2013.Heroes - Álbum de Sabaton, lançado em 2014.Heroes (canção de Måns Zelmerlöw) - Canção vencedora do Festival Eurovisão da Canção 2015

Nos videogames:
Heroes of Might and Magic - série de jogos da New World Computing.
Heroes of Gaia - jogo online da SnailGame.
Heroes of Newerth - jogo online da S2 Games.
Heroes of the Storm - jogo online da Blizzard Entertainment.

Desambiguação